

Localités
 Saint-Gérard-Majella, municipalité de paroisse canadienne du Québec, située dans la région administrative de la Montérégie
 Saint-Gérard-Majella (L'Assomption), ancienne municipalité de paroisse canadienne du Québec, fusionnée à L'Assomption en 2000.

Saint-Gérard-Majella (Québec, Québec), ancienne municipalité de paroisse du Québec situé dans la région de Québec. La paroisse change son toponyme et sont statut en 1965 pour devenir la ville de Bélair . Le territoire est fusionné à la ville de Québec depuis 2002.